Ahead steht für:

 Den alten Namen der Nero AG (vor 2005 noch Ahead Software AG), ein deutsches Software-Unternehmen
 AHEAD (Munition), eine Air Burst Munition von Rheinmetall
 Ein System für ein Lenkkopflager beim Fahrrad